Nye tider kan henvise til flere artikler:

 Nye tider (Clemens-album) - MC Clemens album fra 2007
 Nye Tider (Folkeklubben-album) - Folkeklubben album fra 2013
 Nye tider (film) - Film fra 1999